Кефісс, або Кіфісос () — у давньогрецькій міфології річковий бог. За його іменем названі дві річки у сучасній Греції:

 Кіфісос в Аттиці
 Кіфісос в Беотії

Література 
 Словник античної міфології. — К.: Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
 Войтех Замаровський. Боги и герои античных сказаний: Словарь: Пер. с чеш. — , М.: Республика, 1994. — 399 с.: ил. — ISBN 5-250-01575-1.

 
Давньогрецькі річкові божества